Ribbingshof kan avse:

 Ribbingshof, Helsingfors –radhusområde i Helsingfors stad
 Ribbingshov – en herrgård i Ydre kommun